Fairly Odd Coaster in het attractiepark Carowinds
 Fairly Odd Coaster in het attractiepark Kings Island. Sinds 2010 bekend als Woodstock Express.
 Fairly Odd Coaster in het attractiepark Nickelodeon Universe